Араос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Араос, Анхело (род. 1997) — чилийский футболист, полузащитник клуба «Депортес Антофагаста».
 Араос, Дуберто (1920 — ?) — боливийский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1950 года.
 Араос, Мерседес (род. 1961) — перуанский экономист и политик.
 Табера Араос, Артуро (1903—1975) — испанский куриальный кардинал, кларетинец.